Крипак — фамилия.
 Крипак, Сергей Михайлович (в монашестве Антоний; род. 1977) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), викарий Киевской епархии.
 Крипак, Яков Викторович (род. 1978) — украинский футболист, играл на позиции нападающего и полузащитника.